Akam steht für:

 Agam, Liebesdichtung in der tamilischen Sangam-Literatur, siehe Sangam-Literatur #Liebes- und Heldendichtung (agam und puram)

Akam ist der Name folgender Personen:

 Akam (Wrestler) (* 1993 als Sunny Dhinsa), indisch-kanadischer Wrestler
 Dave Akam (* 1960), britischer Radrennfahrer
 Michael Edwin Akam (* 1952), britischer Zoologe und Entwicklungsbiologe